Frederik IV van Wied (1518-1568), proost van onder andere het kapittel van Sint-Servaas en aartsbisschop van Keulen
 Frederik van Wied (1872-1945), oudste zoon van prinses Marie van Oranje-Nassau, 6e vorst van Wied